Central YMCA ist der Name folgender im NRHP gelisteten Objekte:

 Central YMCA (Cleveland, Ohio), NRHP-ID 84000221
 Central YMCA (Toledo, Ohio), NRHP-ID 82003610